

Cinema 
 Mack the Knife – film del 1989 diretto da Menahem Golan
 Mack the Knife – film del 1995 diretto da Lee Chi-ngai

Musica 
 Mack the Knife – brano originariamente composto da Kurt Weill e Bertolt Brecht nel 1928
 Ella in Berlin: Mack the Knife – album dal vivo di Ella Fitzgerald del 1960
 The Bobby Darin Story: Mack the Knife – album raccolta di Bobby Darin del 1961

Persone 
 Mack the Knife – soprannome di John J. Mack, imprenditore statunitense di origini libanesi